Hisai bezeichnet:
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Mie: Hisai (Mie) (eingemeindet nach Tsu (Mie))
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Hisai (Han)